La Kypello Kyprou 1988-1989 fu la 47ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'AEL Limassol, che vinse il suo sesto titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 turni: non si hanno notizie del primo turno (formula, squadre partecipanti, risultati), mentre ottavi, quarti e semifinali furono giocati su partite di andata, mentre la finale era su gara secca.

Risultati

Primo Turno

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1988-1989

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1988-1989